Il singolare femminile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Shrewsbury 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Alison Van Uytvanck che ha battuto in finale Marta Sirotkina 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Claire Feuerstein (quarti di finale)
 Çağla Büyükakçay (secondo turno)
 An-Sophie Mestach (secondo turno)
 Stephanie Foretz Gacon (secondo turno)

 Alison Van Uytvanck (Campionessa)
 Marta Sirotkina (finale)
 Julie Coin (quarti di finale)
 Samantha Murray (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Shrewsbury 2013